Страна Дураков або Путешествие в страну дураков — перший студійний альбом російського співака Вальдемара Кобозі, записаний спільно з Віктором Корольовим та гуртом "Базар-Вокзал". Альбом був записаний у 1990 році, але випущений він був 1991-го. До альбому увійшли сім композицій.
Цей альбом був дебютним, а тому сильного захвату в критиків та слухачів не викликав, але за 20 років свого існування він встиг зібрати багато прихильників, як в країнах СНД, так і колишнього СРСР.

Джерела 
http://shanson-e.tk/forum/showthread.php?s=2a64bb56dceaab3bff9d1f3bbd96136d&p=89766
http://tfile.org/music/190957/details/
Альбоми російських виконавців